Floro Manuel Lavalle García Cerviño (1881 - 1959) fue un médico y dirigente nacionalista argentino, que participó de la fundación de la Liga Patriótica Argentina en 1919, de la Legión Cívica Argentina en 1930 y de la Acción Nacionalista Argentina en 1932.

 Biografía 
Floro Lavalle pertenecía al patriciado argentino, siendo sobrino nieto del General Juan Lavalle.

Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, doctorándose en 1909 con una tesis sobre el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Hizo luego estudios de perfeccionamiento en Alemania y Suiza.

Entre otros puestos laborales, fue jefe del servicio médico del diario La Prensa.

En 1919 participó de la creación de la Liga Patriótica Argentina, con la que colaboraría activamente durante más de una década.

Excelente esgrimista, fue miembro y presidente de la Federación Argentina de Esgrima. Practicando ese deporte conoció a Juan Domingo Perón.

Lavalle colaboró en la conspiración que produjo a la Revolución del 6 Septiembre de 1930. Unos meses después intervino en la creación de la Legión Cívica Argentina, organización de la que sería dirigente.

El fracaso del gobierno de José Félix Uriburu lo llevó a reorganizar al movimiento anticomunista argentino. Para ello, junto a Juan P. Ramos, José María Rosa y Alberto Uriburu, fundó en 1932 a la Acción Nacionalista Argentina, agrupación cuyo propósito era educar en el nacionalismo a los ciudadanos del país.

A partir de 1937 comenzó a colaborar también con la Alianza de la Juventud Nacionalista que encabezaba Juan Bautista Molina, posicionándose como un abierto opositor al régimen liberal en el gobierno.Celebró el estallido de la Revolución del 4 de Junio de 1943 y le manifestó públicamente su apoyo a los nuevos mandatarios.

Hizo una larga carrera en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional desde su ingreso en 1932 hasta su jubilación en 1951, llegando a ser decano del organismo. Fue también profesor en la UBA, socio del Jockey Club, el Golf Club y el Yacht Club, y promotor del escultismo a través del Consejo Nacional Scout.

 Artículos relacionados 

 Liga Patriótica Argentina
 Legión Cívica Argentina
 Acción Nacionalista Argentina

Hombres
Nacidos en 1881
Fallecidos en 1959